Velika nagrada Luksemburga 1997 je bila petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1997. Odvijala se je 28. septembra 1997.

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 67
| 1:31:27,843
| 2
| 10
|-
! 2
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 67
| + 11,770 s
| 10
| 6
|-
! 3
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 67
| + 13,480 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 8
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 67
| + 16,416 s
| 7
| 3
|-
! 5
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 67
| + 43,147 s
| 15
| 2
|-
! 6
| 14
|  Olivier Panis
| Prost-Mugen-Honda
| 67
| + 43,750 s
| 11
| 1
|-
! 7
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 67
| + 44,354 s
| 16
|  
|-
! 8
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 67
| + 44,777 s
| 13
|  
|-
! 9
| 17
|  Gianni Morbidelli
| Sauber-Petronas
| 66
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 10
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 66
| +1 krog
| 20
|  
|-
! Ods
| 18
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 50
| Zavrten
| 21
|  
|-
! Ods
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 43
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 43
| Menjalnik
| 9
|  
|-
! Ods
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 42
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 40
| Pog. gred
| 12
|  
|-
! Ods
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 22
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 16
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 2
| Vzmetenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 21
|  Tarso Marques
| Minardi-Hart
| 1
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 1
| Trčenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 0
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 0
| Trčenje
| 8
|  
|}

Formula 1 sezona 1997
1997